Нойман, Карл:
 Нойман, Карл Иоганн Генрих (1823—1880) — немецкий историк, географ и археолог, профессор, доктор исторических наук.
 Нойман, Карл Ойген (1865—1915) — основоположник австрийской буддологии.